ФК Дандок је ирски фудбалски клуб из Дандока. Кулб тренутно наступа у Премијер лиги Ирске. Клуб је основан 1903. године и други је најуспешнији у погледу освојених трофеја у историји лиге. Дандок као домаћин наступа на стадиону Ориел Парк капацитета 4.500 седећих места.

Од 1999. године у сарадњи са северноирским Линфилдом из Белфаста, клуб учествује у програму мира и помирења, познатом као Данфилд пројекат , који олакшава окупљање младих људи из Дандока и заједнице Белфаст.

Дандок је први ирски клуб који је стигао до плеј-офа Лиге шампиона, пошто су се 2016. године пласирали елиминисавши у претходном колу белоруског шампиона  БАТЕ Борисов. Пошто су у плеј-офу елиминисани од пољске Легије учествовали су у Лиги Европе и постали су први ирски тим који је освојио бод(ове) у групној фази када су ремизирали са холандским АЗ Алкмаром (1:1) и победили израелски Макаби Тел Авив (1:0).

Трофеји 
 Премијер лига Ирске
 Победник (14):1932/33, 1962/63, 1966/67, 1975/76, 1978/79, 1981/82, 1987/88, 1990/91, 1994/95, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
 Куп Ирске
 Победник (11):1942, 1949, 1952, 1977, 1979, 1981, 1988, 2002, 2015, 2018
 Суперкуп Ирске
 Победник (2): 2015, 2019
 Лига куп
 Победник (6):1977/78, 1980/81, 1986/87, 1989/90, 2014, 2017

ФК Дандалк у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан веб-сајт клуба

Д